Christoph Nösig (1985) – sciatore austriaco
 Michaela Nösig (1988) – sciatrice austriaca